Le tournoi de qualification du simple messieurs de l'Open d'Australie 2020 se déroule du 14 au .

Au terme des trois tours, 16 des 128 joueurs engagés se qualifient pour le tableau principal du tournoi.

Primes et points 

 Un joueur issu des qualifications reçoit les points de son dernier tour dans le tableau principal plus 25 points ATP supplémentaires et la prime de son dernier tour.

Têtes de série

Qualifiés 

  Dennis Novak 
  Tallon Griekspoor
  Christopher Eubanks
  Elliot Benchetrit
  Mario Vilella Martínez
  Mohamed Safwat
  Ilya Ivashka 
  Quentin Halys
  Marco Trungelliti
  Norbert Gombos
  Daniel Elahi Galán
  Pedro Martínez
  Max Purcell
  Alejandro Tabilo
  Ernests Gulbis 
  Peter Gojowczyk

Tableaux

Premier qualifié

Deuxième qualifié

Troisième qualifié

Quatrième qualifié

Cinquième qualifié

Sixième qualifié

Septième qualifié

Huitième qualifié

Neuvième qualifié

Dixième qualifié

Onzième qualifié

Douzième qualifié

Treizième qualifié

Quatorzième qualifié

Quinzième qualifié

Seizième qualifié

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Simple messieurs de l'Open d'Australie 2020
 Tournoi de qualification du simple dames

Liens externes 
  Site officiel
 

2020
Tennis masculin en 2020
Open d'Australie